Prezime Ostojić se spominje još 1398., a nastalo je od imena Ostoja, koje se u raznim modifikacijama može naći i kao Stojan, ili u ženskom rodu Stoja tj. Stojanka. Dodatak "ić" je jedan od tipičnih dodataka koji su korišteni za stvaranje prezimena na područjima koje su naseljavali Južni Slaveni. Prezime Ostojić jedno je od najstarijih hrvatskih i slavenskih prezimena. Jedna grana Ostojića doselila se s današnje Makarske rivijere u Bijakoviće, Međugorje čiji se dio potomaka iselio u Čile. Stjepan Ostojić je bio hrvatski vladar Bosne u 14. stoljeću. Vrlo je često prezime na području Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije.

Poznati Ostojići 
Dubravka Ostojić
Rajko Ostojić
Ranko Ostojić
Veljko Ostojić

 Hrvatska prezimena